A Dallas Stars egy profi jégkoroncsapat az észak-amerikai profi jégkorongligában, a National Hockey League-ben 1993 óta. A csapat székhelye Texas államban, Dallas városában van.

A szezonok

Segítség: M = meccsek száma, Gy = győzelem, V = vereség, D = döntetlen, SzG = szerzett gólók száma, KG = kapott gólok száma, B = a játékosok által szerzett büntetések összege percben

Megjegyzés
1 A szezon le lett rövidítve a lockout miatt (1994–1995-ös NHL-lockout).
2 A szezon törölve lett a lockout miatt (2004–2005-ös NHL-lockout).
3 Ettől a szezontól kezdve nem lehet döntetlen a játék vége. Öt perces hosszabbítás következik és utána ha még mindig döntetlen akkor büntető lövések jönnek.  
4 A szezon le lett rövidítve a lockout miatt (2012–2013-as NHL-lockout).
5 A Liga a szezon előtt teljesen átrendezte a divízió beosztásokat így a Dallas Stars átkerült a központi divízióba.

Források
A Dallas Stars hivatalos oldala
Adatok a csapatról